Consuelo Adler Hernández z Caracas w Wenezueli jest drugą laureatką konkursu Miss International ze swojego kraju. Zwyciężyła w 1997 roku.

Hernández,Consuelo Adler